Уттарадит () — город на севере Таиланда, административный центр одноимённой провинции.

Географическое положение 
Город находится в западной части провинции, на правом берегу реки Нан, на расстоянии приблизительно 415 километров к северо-северо-западу (NNW) от столицы страны Бангкока. Абсолютная высота — 74 метра над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 52 878 человек.

Экономика и транспорт 
Основу экономики составляет сельскохозяйственное производство, а также добыча железной руды. В окрестностях города выращивают рамбутаны, мангостаны, дурианы, кокосовые орехи и другие фрукты, возделывают рис. Сообщение Уттарадита с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта. Также к югу от города расположен одноимённый аэропорт (ICAO: VTPU, IATA: UTR).

Примечания 

Города Таиланда